Gli Erebidi (Erebidae , [1815]) rappresentano la più numerosa famiglia di lepidotteri, con 24.569 specie diffuse in tutto il mondo (dato aggiornato al 23 dicembre 2011).

Descrizione

Adulto 
Questi lepidotteri appaiono talvolta ricoperti da una fitta peluria; in particolare le Lymantriinae sono rivestite da peli urticanti che le proteggono dai predatori. Le ali presentano una grande varietà di geometrie e di colorazioni, sebbene la predominanza sia per la gamma compresa tra il giallo-rossastro ed il grigio-brunastro o il marroncino scuro.
Nell'ala anteriore, che può presentare un'aerola, M2 ha inizio dalla parte posteriore della cellula discale, molto più vicino ad M3 che non ad M1, così da dare l'impressione di un cubito quadripartito (in realtà i quattro "rami" sono rappresentati da M2, M3, CuA1 e CuA2). All'interno dei Noctuoidea, questa caratteristica si trova anche nelle Nolidae, nelle Euteliidae e nelle Noctuidae. Occasionalmente un ramo di RS può mancare (Lymantriinae), mentre Sc è di regola distinta dalle altre nervature.

Nell'ala posteriore si osserva una configurazione analoga, con M2 che si origina nel terzo posteriore della cellula discale, e spesso in prossimità di M3, come in varie sottofamiglie tra cui le Arctiinae, così che il cubito appare nuovamente quadripartito. Tale condizione è osservabile anche nelle Nolidae e nelle Euteliidae. Un caso particolare è rappresentato dalla tribù Micronoctuini, un tempo considerata una famiglia a parte: date le ridotte dimensioni di questi lepidotteri, nell'ala posteriore M2 è andata scomparendo, mentre M3 si è fusa con CuA1, tanto da dare l'impressione di un cubito bipartito, ossia ramificato solo in M3+CuA1 e CuA2.
Sempre nell'ala posteriore, spesso Sc+R1 si fonde con la cellula discale per metà lunghezza (Arctiinae) o solo alla base (Lymantriinae).
Talvolta la colorazione delle ali fa sì che se disturbate, queste falene volino via emettendo "lampi" di colore che confondono il predatore; infatti le Catocala (Erebinae) sono i lepidotteri notturni più difficili da catturare in volo.
Nelle Arctiinae (p. es. Ocnogyna corsica ()) e nelle Lymantriinae (p. es. Orgyia antiqua ()) le femmine possono avere ali vestigiali, ed essere quindi incapaci al volo. La femmina di O. antiqua si allontana raramente dal bozzolo dopo l'emersione, a meno che non venga disturbata, e tende a deporre le uova su di esso.

L'accoppiamento alare è di tipo frenato, e spesso è presente l'apparato di connessione tra ala anteriore e metatorace. A riposo, le ali sono tenute sovrapposte sopra il corpo.
Gli ocelli sono presenti o assenti (sempre assenti nelle Lymantriinae). Mancano i chaetosemata.
Le antenne possono essere filiformi, serrate, cigliate (alcune Arctiinae) o anche bipettinate (più spesso nei maschi); in particolare nelle Lymantrinae sono bipettinate in ambo i sessi, ma in quelle dei maschi i processi laterali sono più lunghi e terminano sempre con 1-3 spinule.
La spirotromba è talvolta ben sviluppata (Erebinae), talvolta ridotta (Arctiinae) o addirittura assente nelle Lymantriinae, nelle quali gli adulti non si alimentano. I palpi mascellari sono piccoli e monosegmentali o addirittura mancanti, e quelli labiali sono di regola poco sviluppati.
Nelle zampe, l'epifisi è sempre presente, tranne nelle Lymantriinae; la formula degli speroni tibiali è 0-2-4 o 0-2-2.
Caratteristica peculiare della famiglia, così come di tutti i Noctuoidea, è la presenza di organi timpanici nel metatorace, la cui struttura e posizione hanno valore sistematico; ad esempio nelle Arctiinae le membrane timpaniche sono rivolte all'indietro. Nelle Lymantrine si può osservare un cappuccio controtimpanico prespiracolare alla base dell'addome. Nelle Arctiinae si osserva spesso anche un organo a forma di timballo, situato nel terzo segmento addominale e costituito da strie ravvicinate, implicato nella produzione di suoni; Si osserva inoltre un secondo organo timballiforme sul metaepisterno di alcune specie.

L'apparato genitale maschile è semplice nelle Lymantriinae, mentre nelle femmine i lobi dell'ovopositore sono sviluppati, carnosi, e talvolta allungati; sono inoltre visibili lunghi ciuffi di peli urticanti nella zona caudale.
Nelle Arctiinae si possono trovare due ghiandole situate antero-dorsalmente tra i lobi dell'ovopositore; in altre sottofamiglie, i suddetti lobi possono assumere un aspetto cuneiforme per permettere l'immissione delle uova all'interno di fenditure ed anfratti.
L'apertura alare è la più varia, andando dai 5,7 mm di alcuni Micronoctuini, ai 280 mm di Thysania agrippina (), la più ampia dell'intero ordine Lepidoptera.

Uovo 
Le uova possono essere sferiche o pseudocilindriche, spesso con scanalature profonde oppure con una superficie reticolata (p. es. nelle Arctiinae). Vengono deposte singolarmente o in piccoli gruppi costituiti da file regolari, solitamente presso le foglie della pianta ospite. Nelle Lymantriinae, durante la deposizione, spesso sono ricoperte dai peli del ciuffo caudale della femmina, oltre che da un secreto ghiandolare di protezione che indurisce rapidamente a contatto con l'aria.

Larva 
Le larve delle Lymantriinae spesso rivelano colorazioni vivaci e sono rivestite di fitti ciuffi di setae secondarie (talvolta urticanti) e spinule sulla sommità di tubercoli; sono prive di ghiandola cervicale, ma di regola dei caratteristici ciuffi allungati sono retti dal I segmento toracico e dall'VIII e IX segmento addominale. Le pseudozampe si trovano dal III al VI segmento addominale e sul X, con uncini collocati su mesoserie a singola fila. Una sola ghiandola mediodorsale, di norma gialla o rossa, è posizionata sul VI e sul VII segmento addominale.
Nelle Arctiinae, i bruchi solitamente mostrano da tre a cinque vistose verruche sulle coxe del meso- e metatorace. Le setae secondarie sono visibili sui tubercoli ma anche sulle pseudozampe, che si trovano sugli stessi segmenti addominali delle Lymantriinae.
Nelle altre sottofamiglie, il bruco è di regola cilindrico, talvolta molto colorato, solitamente senza setae secondarie, e con pseudozampe ben sviluppate.

Pupa 
Molte specie si impupano nel terreno ai piedi della pianta ospite.
La crisalide è obtecta, tozza e pelosa, particolarmente nelle Lymantriinae ove spesso le setae residuali del bruco sono urticanti; solitamente è dotata di un cremaster di setae uncinate, che però nelle Arctiinae è ridotto o del tutto assente

Distribuzione e habitat 
Le specie sono diffuse in tutti i continenti, con una maggiore biodiversità nelle fasce tropicali, e prediligono la foresta a latifoglie più o meno rada.

Biologia 
Quasi tutte le specie hanno attività notturna o crepuscolare, ma alcune volano di giorno in pieno sole. A riposo le ali vengono tenute "a tetto" sopra il corpo. I bruchi possono avere comportamento gregario all'interno di "tele" intessute tra le fronde, ma di regola si alimentano singolarmente sulle foglie alla luce del giorno. Le sostanze tossiche (principalmente Alcaloidi) assunte durante la fase larvale, vengono accumulate e passano nella fase pupale ed in quella adulta, avendo funzione di protezione contro i predatori. È spesso presente l'aposematismo.

Alimentazione 
Gli adulti si alimentano (tranne nel caso delle Lymantriinae) del nettare di un'enorme varietà di fiori.
I bruchi sono di regola polifagi, e possono arrecare seri danni alle coltivazioni nonché al patrimonio forestale. Vengono preferite le foglie di specie arboree e arbustive, ma alcune larve attaccano anche gli steli di piante erbacee, recidendoli in prossimità della base. Alcune specie di Arctiinae si nutrono di licheni e di alghe epifite.
Fa seguito un elenco (parziale e solo esemplificativo) di famiglie e generi di piante ospite:

 Aceraceae (Acer)
 Anacardiaceae (Anacardium, Buchanania, Mangifera, Pistacia, Rhus)
 Apiaceae (Angelica)
 Apocynaceae (Beaumontia)
 Arecaceae (Raphia)
 Asparagaceae (Asparagus)
 Asteraceae (Achillea, Ambrosia, Artemisia, Aster, Bidens, Centaurea, Chromolaena, Chrysanthemum, Cirsium, Crassocephalum, Cynara, Dahlia, Emilia, Erechtites, Erigeron, Eupatorium, Faujasia, Gaillardia, Gynura, Hieracium, Leontodon, Mikania, Onopordum, Petasites, Picris, Senecio, Taraxacum, Tussilago, Xanthium)
 Betulaceae (Alnus, Betula, Corylus)
 Boraginaceae (Anchusa, Borago, Bothriospermum, Cynoglossum, Echium, Heliotropium, Myosotis, Tournefortia)
 Brachytheciaceae (Homalothecium)
 Brassicaceae (Brassica)
 Cannabaceae (Humulus)
 Caprifoliaceae (Lonicera)
 Casuarinaceae (Casuarina)
 Chenopodiaceae (Atriplex, Chenopodium, Salsola)
 Cistaceae (Cistus)
 Combretaceae (Combretum, Terminalia)
 Convolvulaceae (Calystegia, Convolvulus, Ipomoea, Jacquemontia)
 Coriariaceae (Coriaria)
 Crassulaceae (Crassula, Sedum)
 Cupressaceae (Cupressus, Taxodium)
 Cyperaceae (Scleria)
 Dipsacaceae (Scabiosa)
 Dipterocarpaceae (Dryobalanops, Parashorea, Shorea)
 Ebenaceae (Diospyros)
 Ericaceae (Andromeda, Arctostaphylos, Calluna, Empetrum, Erica, Vaccinium)
 Euphorbiaceae (Euphorbia, Hevea, Mallotus, Ricinus)
 Fabaceae (Acacia, Albizia, Amorpha, Arachis, Astragalus, Bauhinia, Caesalpinia, Cajanus, Caragana, Cassia, Centrosema, Cercis, Crotalaria, Cyamopsis, Cytisus, Dalbergia, Delonix, Erythrina, Genista, Glycyrrhiza, Hedysarum, Lathyrus, Lupinus, Millettia, Mimosa, Mucuna, Paraserianthes, Peltophorum, Pithecellobium, Pterocarpus, Pueraria, Sesbania, Trifolium, Ulex, Vicia, Vigna, Xylia)
 Fagaceae (Castanea, Fagus, Quercus)
 Gentianaceae (Gentiana)
 Geraniaceae (Geranium, Pelargonium)
 Grossulariaceae (Grossularia, Ribes)
 Hamamelidaceae (Hamamelis)
 Hypericaceae (Cratoxylum, Hyperica)
 Iridaceae (Iris)
 Juglandaceae (Juglans)
 Lamiaceae (Lamium, Salvia, Stachys, Tectona, Thymus)
 Lauraceae (Cinnamomum, Laurus)
 Liliaceae (Allium, Lilium)
 Lythraceae (Lagerstroemia, Punica, Sonneratia)
 Malvaceae (Durio, Grewia, Hibiscus, Malva, Theobroma, Tilia)
 Marchantiaceae (Marchantia)
 Mayacaceae (Mayaca)
 Meliaceae (Cedrela)
 Moraceae (Ficus, Morus)
 Myricaceae (Myrica)
 Myrtaceae (Eucalyptus, Eugenia, Melaleuca, Myrtus, Tristania)
 Nelumbonaceae (Nelumbo)
 Ochnaceae (Ochna)
 Oleaceae (Fraxinus, Olea, Syringa)
 Onagraceae (Epilobium)
 Oxalidaceae (Averrhoa)
 Pinaceae (Abies, Larix, Picea, Pinus, Pseudotsuga, Tsuga)
 Piperaceae (Piper)
 Plantaginaceae (Plantago)
 Plumbaginaceae (Limonium)
 Poaceae (Agrostis, Brachypodium, Calamagrostis, Deschampsia, Festuca, Leymus, Phalaris, Saccharum, Stipa, Zea)
 Polygonaceae (Polygonum, Rheum, Rumex)
 Potamogetonaceae (Potamogeton)
 Primulaceae (Primula)
 Ranunculaceae (Aconitum, Caltha, Ranunculus)
 Rhamnaceae (Ceanothus, Rhamnus, Zizyphus)
 Rosaceae (Cotoneaster, Crataegus, Filipendula. Fragaria, Geum, Hagenia, Malus, Photinia, Potentilla, Prunus, Pyracantha, Pyrus, Rosa, Rubus, Sorbus, Spiraea)
 Rubiaceae (Coffea, Galium, Ixora, Mussaenda)
 Rutaceae (Citrus)
 Salicaceae (Populus, Salix)
 Santalaceae (Osyris, Santalum)
 Sapindaceae (Dimocarpus, Litchi, Nephelium)
 Sapotaceae (Mimusops)
 Saxifragaceae (Bergenia, Saxifraga)
 Scrophulariacese (Scrophularia, Veronica)
 Seligeriaceae (Dicranoweisia)
 Solanaceae (Capsicum, Nicotiana, Solanum)
 Tamaricaceae (Tamarix)
 Theaceae (Camellia, Cleyera, Gordonia)
 Thymelaeaceae (Daphne)
 Ulmaceae (Trema, Ulmus, Zelkova)
 Urticaceae (Urtica)
 Verbenaceae (Tectona, Verbena)
 Vitaceae (Cissus)

Tassonomia 
Il taxon è di recente introduzione, ed è stato istituito in seguito a studi molecolari che hanno messo in discussione l'assetto tassonomico tradizionale della superfamiglia Noctuoidea. È stato da sempre arduo delineare una sistematica convincente ed esaustiva per questa superfamiglia, visto innanzitutto il gran numero di specie, e considerati anche i parecchi casi di omoplasia, ossia la presenza, in differenti taxa, di uno o più caratteri evolutivi (morfologici, biochimici o genetici) in seguito a convergenza evolutiva, pur in assenza di comune origine filogenetica. Per questi motivi, fino ad oggi si sono susseguite diverse proposte di ordinamento tassonomico, fondate soprattutto sull'analisi anatomica, ma che tuttavia hanno lasciato problemi irrisolti.
Viene qui adottata l'impostazione proposta da Zahiri et al. (2012), e basata sull'analisi delle affinità tra dieci sequenze geniche, sia mitocondriali, sia nucleari, all'interno di 237 specie di Noctuoidea, tra cui 195 specie di Erebidae.
Il cladogramma che ne è scaturito illustra i rapporti filogenetici tra le Erebidae e le altre famiglie di Noctuoidea. I numeri tra parentesi indicano i generi e le specie per ogni famiglia.

Sottofamiglie e tribù 
La famiglia Erebidae è stata ottenuta elevando lo status della sottofamiglia Erebinae delle Noctuidae, trasformando in sottofamiglie le Arctiidae e le Lymantriidae, incorporando un numero di sottofamiglie provenienti dalle Noctuidae, nonché elevando al rango di sottofamiglia tre tribù di Noctuidae (Toxocampini, Tinoliini e Hypocalini). I Micronoctuini, un tempo ritenuti una famiglia, sono qui annoverati tra le tribù delle Hypenodinae.
Sono state riconosciute 18 sottofamiglie; vengono indicate di seguito anche alcune tribù e sottotribù:
 Aganainae 
 Aganaini  - Genere tipo: Psephea  - Enum. Ins. Mus. Billb.: 86.
 Anobinae  - Genere tipo: Anoba  - List Specimens lepid. Insects Colln Br. Mus. 15: 1844
 Arctiinae 
 Amerilini  - Genere tipo: Amerila  - List Spec. Lepid. Insects Colln Br. Mus. 3: 725
 Arctiini 
 Arctiina  - Genere tipo: Arctia  - Fauna boica 2 (2): 152.
 Callimorphina  - Genere tipo: Callimorpha  - Consid. gén. Ordre nat. Anim. 4: 220
 Ctenuchina  - Genere tipo: Ctenucha  - In Richardson. Fauna bor.-amer. 4: 305
 Euchromiina  - Genere tipo: Euchromia  - Verz. bekannt. Schmett.: 121.
 Pericopina  - Genere tipo: Pericopis  - Verz. bekannt. Schmett.: 175.
 Phaegopterina  - Genere tipo: Phaegoptera  - Samml. aussereurop. Schmett. 1 (1): (23-25): pl. 92, f. 528
 Spilosomina  - Genere tipo: Spilosoma  - British Entomology 2: pl. 92
 Lithosiini  - Genere tipo: Lithosia  - Ent. Syst. (Suppl.): 418, 459
 Synthomini  - Genere tipo: Syntomis  - Schmett. Eur. 2: 104
 Boletobiinae 
 Araeopteronini  - Genere tipo: Araeopteron  - Illust. Lepid. Heterocera Br. Mus. 9: 33, 136.
 Aventiini  - Genere tipo: Laspeyria  - Diss. sistens Bombycum Species: 13
 Boletobiini  - Genere tipo: Parascotia  - Verz. bekannt. Schmett. (20): 314
 Eublemmini  - Genere tipo: Eublemma  - Verz. bekannt. Schmett.: 256
 Phytometrini  - Genere tipo: Phytometra  - Lepid. Britannica (2): 254
 Trisatelini  - Genere tipo: Trisateles  - Entomologist 72: 141
 Calpinae  
 Calpini  - Genere tipo: Calyptra  - Schmett. Eur. 4: 78
 Ophiderini  - Genere tipo: Eudocima  - Enum. Ins. Mus. Billb.: 85
 Phyllodini  - Genere tipo: Phyllodes  - In d'Urville. Voy. "Astrolabe" (Faune ent.) 1 (Lépid.): 246
 Erebinae 
 Acantholipini  - Genere tipo: Acantholipes  - Die Noctuinen Europa's, ... : 198
 Audeini  - Genere tipo: Audea  - List Specimens lepid. Insects Colln Br. Mus. 13: 1122, 1134
 Catephiini  - Genere tipo: Catephia  - Schmett. Eur. 4: 94
 Catocalini  - Genere tipo: Catocala  - Fauna Boica 2 (2): 158
 Cocytiini  - Genere tipo: Cocytia  - Essai Monogr. Zygénides: 22, pl. 1, fig. 1
 Ercheini  - Genere tipo: Ercheia  - List Spec. Lepid. Insects Colln Br. Mus. 13: 1078, 1107
 Erebini  - Genere tipo: Erebus  - Consid. gén. Ordre nat. Anim.: 365
 Euclidiini  - Genere tipo: Euclidia  - Schmett. Eur. 4: 96.
 Hulodini  - Genere tipo: Hulodes  - In Boisduval & Guenée, Hist. nat. Ins., Spec. gén. Lépid. 7 (Noct. 3): 207
 Hypopyrini  - Genere tipo: Hypopyra  - In Boisduval & Guenée, Hist. nat. Ins., Spec. gén. Lépid. 7 (Noct. 3): 198
 Melipotini  - Genere tipo: Melipotis  - Zutr. Samml. exot. Schmett. 1: 17
 Ommatophorini  - Genere tipo: Ommatophora  - In Boisduval & Guenée, Hist. nat. Ins., Spec. gén. Lépid. 7 (Noct. 3): 190 
 Omopterini  - Genere tipo: Zale  - Zuträge Samml. exot. Schmett. 1: 11
 Ophiusini  - Genere tipo: Ophiusa  - Schmett. Eur. 4: 93
 Pandesmini  - Genere tipo: Pandesma  - In Boisduval & Guenée. Hist. nat. Insectes (Lépid.) 6: 438
 Pericymini  - Genere tipo: Pericyma  - Syst. Bearb. Schmett. Europ. 2: 429
 Poaphilini  - Genere tipo: Poaphila  - In Boisduval & Guenée. Hist. nat. Insectes (Lépid.) 7: 299
 Sypnini  - Genere tipo: Sypna  - In Boisduval & Guenée. Hist. nat. Insectes (Lépid.) 7: 144
 Thermesiini  - Genere tipo: Thermesia  - Zutr. Samml. exot. Schmett. 2: 12
 Eulepidotinae 
 Eulepidotini  - Genere tipo: Eulepidotis  - Zutr. Samml. exot. Schmett. 2: 22
 Herminiinae  - Genere tipo: Herminia  - In Sonnini, Hist. nat. gén. particulière Crustacés Insectes 3: 413
 Hypeninae  - Genere tipo: Hypena  - Fauna boica 2 (2): 163
 Hypenodinae 
 Hypenodini  - Genere tipo: Hypenodes  - Zoologist 8 (Appendix): cv
 Micronoctuini  - Genere tipo: Micronoctua  - Nota Lepid. 20 (1-2): 24
 Hypocalinae  - Genere tipo: Hypocala  - In Boisduval & Guenée. Hist. nat. Insectes (Lépid.) 7: 73
 Lymantriinae 
 Arctornithini  - Genere tipo: Arctornis  - Diss. sistens Bombycum Species: 18
 Leucomini  - Genere tipo: Leucoma  - Syst.-alphab. Verz.: 14-16, 18, 19
 Lymantriini  - Genere tipo: Lymantria  - Verz. bekannt. Schmett.: 160
 Nygmiini  - Genere tipo: Nygmia  - Verz. bekannt. Schmett.: 193
 Orgyiini  - Genere tipo: Orgyia  - Schmett. Eur. 3: 208
 Pangraptinae  - Genere tipo: Pangrapta  - Zutr. Samml. exot. Schmett. 1: 18
 Rivulinae  - Genere tipo: Rivula  - In Duponchel. Cat. méth. Lépid. Eur. (2): 206
 Scolecocampinae  - Genere tipo: Scolecocampa  - In Boisduval & Guenée. Hist. nat. Insectes (Lépid.) 5: 131
 Scoliopteryginae 
 Anomini  - Genere tipo: Anomis  - Verz. bekannt. Schmett.: 249
 Scoliopterygini  - Genere tipo: Scoliopteryx  - Diss. sistens Bombycum Species: 14
 Tinoliinae  - Genere tipo: Tinolius  - List Specimens lepid. Insects Colln Br. Mus. 3: 587, 621
 Toxocampinae  - Genere tipo: Lygephila  - Enum. Ins. Mus. Billb.: 85

Cladogramma delle Erebidae 
Fa seguito un secondo cladogramma, sempre ricavato da Zahiri et al. (2012), che mette in evidenza i rapporti filogenetici tra i vari taxa all'interno delle Erebidae. Vengono indicati alcuni generi rappresentativi, e si noti come per parecchi di essi non sia possibile la collocazione sistematica all'interno di alcuna tribù.

Sinonimi 
Non sono stati riportati sinonimi.

Alcune specie

Note

Bibliografia 

 Agassiz, (1846) - Nomina systematica Generum Lepidopterorum, tam viventium quam fossilium: 1-70 
 Bang-Haas, O. (1927) - Horae Macrolepidopterologicae Regionis Palaearcticae 1: 128 pp. + 11 pls 
 Bänziger, H. (1982) - Fruit-piercing moths in Thailand: a general survey and some new perspectives. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 55, 213–240.
 Bänziger, H. (1987) - Biological and taxonomic studies on immature and adult fruit-piercing moths in Nepal, with reference to Thailand. Natural History Bulletin, Siam Society, 35, 1–17.
 Bänziger, H. (2007) - Skin-piercing blood-sucking moths VI: fruit-piercing habits in Calyptra (Noctuidae) and notes on the feeding strategies of zoophilous and frugivorous adult Lepidoptera. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 80, 271–288.
 Beccaloni, G., Scoble, M., Robinson, G. & Pitkin, B. (2005) - The global Lepidoptera names index. Natural History Museum - Sito
 Beck, H. (1999) - Die Larven der europäischen Noctuidae – Revision der systematik der Noctuidae (Lepidoptera, Noctuidae). Herbipoliana, 5 (text), 1–859; 5 (Zeichnungen), 1–447.
 Bendib, A. & Minet, J. (1998) - Female pheromone glands in Arctiidae (Lepidoptera). Evolution and phylogenetic significance. L'Académie des Sciences Paris, Science de la Vie, 321, 1007–1014.
 Benkhelil, M.L. (1999) - Redefinition of the two main lineages of the family Lymantriidae Lepidoptera, Geometridae. Nouvelle Revue d' Entomologie, 16, 137–146.
 Bremer, K. (1988) - The limits of amino-acid sequence data in angiosperm phylogenetic reconstruction. Evolution, 42, 795–803.
 Bremer, K. (1994) - Branch support and tree stability. Cladistics, 10, 295–304.
 Bucheli, S.R. & Wenzel, J. (2005) - Gelechioidea (Insecta: Lepidoptera) systematics: A reexamination using combined morphology and mitochondrial DNA data. Molecular Phylogenetics and Evolution, 35, 380–394. doi:10.1016/j.ympev.2005.02.003
 Butler (1877) - Descriptions of new Species of Heterocera from Japan. (1). Sphinges and Bombyces. The Annals and Magazine of Natural History; zoology, botany and geology, 20(4): 393-404,  473-483 
 Butler (1881) - Descriptions of new Genera and Species of Heterocerous Lepidoptera from Japan. Transactions of the Entomological Society of London 1881: 1-23, 171-200, 401-426, 579-600 
 Cameron, S.L., Miller, K.B., D'Haese, C.A., Whiting, M.F. & Barker, S.C. (2004) - Mitochondrial genome data alone are not enough to unambiguously resolve the relationships of Entognatha, Insecta and Crustacea sensu lato (Arthropoda). Cladistics, 20, 534–557 - Abstract
 
 
 
 Crabo L.G., Davis M., Hammond P., Mustelin T., Shepard J. (2013) - Five new species and three new subspecies of Erebidae and Noctuidae (Insecta, Lepidoptera) from Northwestern North America, with notes on Chytolita Grote (Erebidae) and Hydraecia Guenée (Noctuidae). In: Schmidt B.C., Lafontaine J.D. (Eds) Contributions to the systematics of New World macro-moths IV. ZooKeys 264: 85–123. .
 DaCosta, M.A. & Weller, S.J. (2005) - Phylogeny and classification of Callimorphini (Lepidoptera: Arctiidae: Arctiinae). Zootaxa, 1025, 1–94. Abstract
 Dubatolov (1996) - A list of the Arctiinae of the territory of the former U.S.S.R (Lepidoptera, Arctiidae); In: Neue Entomologische Nachrichten, Band 37: 39-89
 de Freina, J. (1999) - Beitrag zur systematischen Erfassung der Bombyces- und Sphinges-Fauna Kleinasiens, Weitere Kenntnisse über Artenspektrum, Systematik und Verbreitung der Lasiocampidae, Lemoniidae, Notodontidae, Thaumetopoeidae, Lymantriidae, Arctiidae und Cymatophoridae. Atalanta 30 (1/4): 187-257 
 de Freina, J. & Witt, T. J. (1985) - Arctia weigerti sp. n., eine neue Bärenspinnerart aus dem Karakorum (Lepidoptera, Arctiidae). Nota lepid. 8 (1/2): 21-24
 de Freina, J. & Witt, T. J., (1987) - Die Bombyces und Sphinges der Westpalaearktis (Insecta, Lepidoptera) Band 1. Edition Forschung & Wissenschaft Verlag GmbH,  München, 708 pp., 46 Farbtaf.; ISBN 3-926285-00-1
 De Prins, J. & De Prins, W. (2011b) - Afromoths, online database of Afrotropical moth species (Lepidoptera). Belgian Biodiversity Platform - sito
 Draudt (1931) - 4. Family: Arctiidae. The Palaearctic Bombyces and Sphinges. Div. I. Fauna Palaearctica in Seitz, Macrolepid. World, Suppl. 2: 61-94, pls 5-7 
 Dubatolov, V. V. (1990) - Novye taksony vysshikh medvedits Palearktiki. Soobstshenie 2 [New taxa of Arctiinae from the Palearctic. Note 2] Taksonomiya nasekomykh i gelmintov. Novosibirsk: 89-101 
 Dubatolov, V. V. (1996) - Three contributions to the knowledge of palearctic Arctiinae (Lepidoptera, Arctiidae) Neue Entomologische Nachrichten, 37
 Dubatolov, V. V. & de Vos, R. (2010) - Tiger-moths of Eurasia (Lepidoptera, Arctiidae). Neue Entomologische Nachrichten, 65, 1–106.
 Edwards, H. (1881) - Descriptions of new species and varieties of Arctiidae. Papilio 1 (1): 38-39 
 Edwards, H. (1886) - Apparently new forms of N. American Heterocera. Entomologica Americana 2 (9): 165-171
 Eichlin, T. D. & Cunningham, H. B. (1978) - The Plusiinae (Lepidoptera: Noctuidae) of America North of Mexico, emphasizinggenitalic and larval morphology. Technical Bulletin. United States Department of Agricultural Research Service, 1567: 222pp.
 Espinoza B.A., Janzen D.H., Hallwachs W., Sullivan J.B. (2013) - Description of a new species and subspecies of Idalus Walker from Costa Rica, Honduras and Guatemala (Lepidoptera, Erebidae, Arctiinae, Arctiini). In: Schmidt B.C., Lafontaine J.D. (Eds) Contributions to the systematics of New World macro-moths IV. ZooKeys 264: 71–84. .
 Eversmann, (1843) - Quaedam lepidopterorum species novae in montibus Uralensibus et Altaicus habitantes nunc descriptae et depictae. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou 16 (3): 535-553 + 4 pls 
 Felder (1874) - Reise der österreichischen Fregatte Novara um die Erde in den Jahren 1857, 1858, 1859 unter den Behilfen des Commodore B. von Wüllerstorf-Urbair. Zoologischer Theil. Band 2. Abtheilung 2. Lepidoptera. Rhopalocera: 1-136, pl. 1-21 (Rhop.) (C. & R. Felder, [1865]): 137-378, pl. 22-47 (Rhop.) (C. & R. Felder, 1865): 379-536, pl. 48-74 (Rhop.) (C. & R. Felder, 1867): 537-548, pl. 75-120, (Inhalts-Verz.) 1-9 (pl. 1-74), (Felder & Rogenhofer, 1874): pl. 121-140, (erklärung) 1-10 (pl. 75-107), (Inhalts-Vers.) 1-20 (pl. 108-140), (Felder & Rogenhofer, 1875) 
 Felsenstein J. (1978) - Cases in which parsimony or compatibility methods will be positively misleading. Systematic Zoology, 27, 401–410. doi: 10.2307/2412923 - Testo integrale
 Felsenstein, J. (1985) - Confidence-limits on phylogenies – an approach using the bootstrap. Evolution, 39, 783–791 - Abstract
 Fibiger, M. (2003) - Phylogeny of Catocalinae. Noctuidae Europaeae, Catocalinae and Plusiinae, Vol. 10 (ed. by B. Goater, L. Ronkay and M. Fibiger), pp. 15–37. Entomological Press, Sorø.
 Fibiger, M. (2007) - Revision of the Micronoctuidae (Lepidoptera: Noctuoidea). Part 1, taxonomy of the Pollexinae. Zootaxa, 1567, 1–116.
 Fibiger, M. (2008) - Revision of the Micronoctuidae (Lepidoptera: Noctuoidea). Part 2, taxonomy of the Belluliinae, Magninae, and Parachrostiinae. Zootaxa, 1867, 1–136.
 Fibiger, M. (2010) - Revision of the Micronoctuidae (Lepidoptera: Noctuoidea) Part 3, taxonomy of the Tactusinae. Zootaxa, 2583, 1–119.
 Fibiger, M. (2011) - Revision of the Micronoctuidae (Lepidoptera: Noctuoidea). Part 4, taxonomy of the subfamilies Tentaxinae and Micronoctuinae. Zootaxa, 2842, 1–188.
 Fibiger, M. & Lafontaine, J.D. (2005) - A review of the higher classification of the Noctuoidea (Lepidoptera) with special reference to the Holarctic fauna. Esperiana, 11, 7–92.
 Fibiger, M., Ronkay, L., Yela, J.L. & Zilli, A. (2010) - Noctuidae Europaeae, Vol. 12, Rivulinae-Euteliinae, and Micronoctuidae, Including Supplement to Vol. 1–11. Entomological Press, Sorø.
 Franclemont, J.G. (1966) - Two new species of Arctiidae from southern Arizona. Proceedings of the Entomological Society of Washington, 68, 295–306.
 Franclemont, J.G. & Todd, E.L. (1983) - Noctuidae. Check List of the Lepidoptera of America North of Mexico (ed. by R.W. Hodges, T. Dominick, D.R. Davis, D.C. Ferguson, J.G. Franclemont and E.G. Munroe), pp. 120–159. University Press, Cambridge.
 Friedlander, T.P., Regier, J.C. & Mitter, C. (1992) - Nuclear gene sequences for higher-level phylogenetic analysis: 14 promising candidates. Systematic Biology, 41, 483–489.
 Friedlander, T.P., Regier, J.C. & Mitter, C. (1994) - Phylogenetic information-content of 5 nuclear gene-sequences in animals – initial assessment of character sets from concordance and divergence studies. Systematic Biology, 43, 511–525 - Abstract
 Friedlander, T.P., Regier, J.C., Mitter, C., Wagner, D.L. & Fang, Q.Q. (2000) - Evolution of heteroneuran Lepidoptera (Insecta) and the utility of dopa decarboxylase for Cretaceous-age phylogenetics. Zoological Journal of the Linnean Society, 130, 213–234.
 Godart, [1823] - Histoire naturelle des Lépidoptères ou Papillons de France. Nocturnes 1. 4: 1-424 
 Godman & Salvin, 1885 - Biologia Centrali-Americana; or Contributions to the Knowledge of the Fauna of Mexico and Central America. Zoology. Lepidoptera. Heterocera 1: 1-490, 3: pl. 1-101
 Goloboff, P.A. (1999) - Analyzing large datasets in reasonable times: solutions for composite optima. Cladistics - The International Journal of the Willi Hennig Society, 15, 415–428 - Abstract
 Goloboff, P., Farris, J. & Nixon, K. (2003) - T.N.T.: Tree Analysis Using New Technology [WWW document]. URL Program and documentation - Sito
 Graeser, (1892) - Beiträge zur Kenntnis der Lepidopteren-Fauna des Amurlandes. Berl. Ent. Zs. 37: 209-234 
 
 Guenée in Boisduval & Guenée (1852) - Histoire Naturelle des Insectes. Species Général des Lépidoptéres. Tome Cinquiéme. Noctuélites. Tome 1: 1-407, Atlas (Noctuelites): pl. 1-24 (1858) 
 Hall, T.A. (1999) - BioEdit: a user-friendly biological sequence alignment editor and analysis program for Windows 95/98/NT. Nucleic Acids Symposium Series, 41, 95–98.
 Hampson (1901) - Catalogue of the Arctiadae (Arctianae) and Agaristidae in the collection of the British Museum (Natural History) 3: i-xix, 1-690, pls 36-54 
 Harris (1841) - A report on the insects of Massachusetts injurious to vegetation: 459 pp.
 Hemming, F. (1937) - Hübner. A bibliographical and systematic account of the entomological works of Jacob Hübner and of the supplements thereto by Carl Geyer, Gottfried Franz von Frölich and Gottlieb August Wilhelm Herrich-Schäffer, Vol 1 & 2 
 Heppner, J.B. (2010) - Notes on the Moluccan and Papuan genus Cocytia (Lepidoptera: Noctuidae: Cocytiinae). Lepidoptera Novae, 3, 217–221.
 Heyne (1899) - Neue und wenig bekante melanistische Formen europäischer Grossschmetterlinge. Societas Entomologica 14: 97-98, 105-106. 
 
 
 Holloway, J.D. (1988) - The Moths of Borneo (Part 6): Family Arctiidae, Subfamilies Syntominae, Euchromiinae, Arctiinae; Noctuidae Misplaced in Arctiidae (Camptoloma, Aganainae). Southdene Sdn Bhd, Kuala Lumpur.
 Holloway, J.D. (1998) - The classification of the Sarrothripinae, Chloephorinae, Camptolominae and Nolinae as the Nolidae (Lepidoptera: Noctuoidea). Quadrifina, 1, 247–276.
 Holloway, J.D. (1999) - The Moths of Borneo: family Lymantriidae. Malayan Nature Journal, 53, 1–188.
 Holloway, J.D. (2005) - The Moths of Borneo (part 15 & 16): family Noctuidae, subfamily Catocalinae. Malayan Nature Journal, 58, 1–529.
 Holloway, J.D. (2008) - The Moths of Borneo (part 17): family Noctuidae, subfamilies Rivulinae, Phytometrinae, Herminiinae, Hypeninae and Hypenodinae. Malayan Nature Journal, 60, 1–268.
 Holloway, J.D. (2009) - The Moths of Borneo (part 13): family Noctuidae, subfamilies Pantheinae (part), Bagisarinae, Acontiinae, Aediinae, Eustrotiinae, Bryophilinae, Araeopteroninae, Aventiinae, Eublemminae and further miscellaneous genera. Malayan Nature Journal, 62, 1–240.
 Holloway, J.D. (2011) - The Moths of Borneo (part 2): families Phaudidae, Himantopteridae and Zygaenidae; revised and annotated checklist. Malayan Nature Journal, 63, 1–548.
 Holloway, J.D., Kibby, G., Peggie, D., Carter, D.J. & Miller, S. (2001) - The Families of Malesian Moths and Butterflies. Brill, Leiden.
 Horak, M. & Common, I.F.B. (1996) - Heliocosma group. In: Nielsen, E.S., Edwards, E.D. & Rangsi, T.V. (Eds) Checklist of the Lepidoptera of Australia, Monographs on Australian Lepidoptera, 4, CSIRO, Collingwood, pp. 47–49.
 Hübner, J. [1804] Sammlung europäischer Schmetterlinge. II. Sphinges - Schwärmer ("Zweyte Band" - part): 75-100: 1-10], 11-32 (1796): (cancelled) pl. 1, f. 1-5 (1796), : pl. 1. f. 1-5 (1803-1806): pl. 2-16, f. 6-78 (1796): pl. 17, f. 79-84 (1796-1799), : pl. 18-20, f. 85-101 (1803-1806): pl. 21-22, f. 102-109 (1803-1806): pl. 23, f. 110-112 (1807-1808): pl. 24-29, f. 113-136 (1808- 1813): pl. 30, f. 137-140 (1814-1817): pl. 31, f. 141-143 (1818-1819): pl. 32-34, f. 144-155 (1819-1822): pl. 35, f. 156-160 (1824-1825): pl. 36, f. 161-164 (1827-1828): pl. 37, f. 165-168 (1834-1836): pl. 38, f. 169-173 (1836-1838)
 Hübner, J. [1806] - Tentamen determinationis digestionis alque denominationis singlarum stripium Lepidopterorum, peritisad inspiciendum et dijudicandum communicatum, a Jacob Hübner 
 Hübner, J. [1819]; Hübner, J. [1820] - Verzeichniss bekannter Schmettlinge, 1816-[1826]: 1-3], 4-16 (1816), (2): 17-32 (1819), (3): 33-48 (1819), (4): 49-64 (1819), (5): 65-80 (1819), (6): 81-96 (1819), (7): 97-112 (1819), (8): 113-128 (1819), (9): 129-144 (1819), (10): 145-160 (1819), (11): 161-176 (1819), (12): 177-192 (1820), (13): 193-208 (1820), (14): 209-224 (1821), (15): 225-240 (1821), (16): 241-256 (1821), (17): 257-272 (1823), (18): 273-288 (1823), (19): 289-304 (1823), (20): 305-320 (1825), (21): 321-336 (1825), (22): 337-352 (1825), (23-27): 353-431 ([1825]) 
 Jacobson, N.L. & Weller, S.J. (2002) - A Cladistic Study of the Tiger Moth Family Arctiidae (Noctuoidea) Based on Larval and Adult Morphology, Thomas Say Publications in Entomology: Monographs. Entomological Society of America, Lanham, Maryland.
 Kiriakoff, S.G. (1950) - Recherches sur les organes tympaniques des Lepidopteres en rapport avec la classification. V. Position systematique de quelques genres des Arctiidae. Lambillionea, 50, 62–73.
 Kitching, I.J. (1984) - An historical review of the higher classification of the Noctuidae (Lepidoptera). Bulletin of the British Museum (Natural History): Entomology, 49, 153–234.
 Kitching, I.J. (1987) - Spectacles and Silver Y's: a synthesis of the systematics, cladistics and biology of the Plusiinae (Lepidoptera: Noctuidae). Bulletin of the British Museum (Natural History): Entomology, 54, 75–261.
 
 Kühne, L. & Speidel, W. (2004) - The system of the Catocalinae (Lepidoptera, Noctuidae)- a historical survey. Beiträge zur Entomologie, 54, 127–146.
 
 Lafontaine, J.D. & Fibiger, M. (2006) - Revised higher classification of the Noctuoidea (Lepidoptera). Canadian Entomologist, 138, 610–635 - 
 Lafontaine, J.D. & Schmidt, B.C. (2010) - Annotated check list of the Noctuoidea (Insecta, Lepidoptera) of North America north of Mexico. ZooKeys, 40, 1–239. doi: 10.3897/zookeys.40.414 Testo integrale
 Lafontaine J.D., Schmidt B.C. (2013) - Additions and corrections to the check list of the Noctuoidea (Insecta, Lepidoptera) of North America north of Mexico. In: Schmidt B.C., Lafontaine J.D. (Eds) Contributions to the systematics of New World macro-moths IV. ZooKeys 264: 227–236. .
 Lafontaine, J.D. & Walsh, J.B. (2010) - A review of the subfamily Anobinae with the description of a new species of Baniana Walker from North and Central America (Lepidoptera, Erebidae, Anobinae). ZooKeys, 39, 3–11. Testo integrale
 Linnaeus, C. (1758) - Systema Naturae per Regna Tria Naturae, Secundum Clases, Ordines, Genera, Species, cum Characteribus, Differentiis, Symonymis, Locis. Tomis I. 10th Edition 1: 1-338, 339-824 
 Lödl, M. (1998) - Revision der Gattungen Acidon Hampson, 1896 und Hiaspis Walker, [1866] 1865 subfam. comb. n. (Lepidoptera: Noctuidae: Hypeninae). Quadrifina, 1, 25–62.
 MacFarlane, J. & Earle, N.W. (1970) - Morphology and histology of female sex pheromone gland of salt-marsh caterpillar, Estigmene acrea– Lepidoptera-Arctiidae. Annals of the Entomological Society of America, 63, 1327–1332.
 
 Meyrick, E. (1928) - A revised handbook of British Lepidoptera, Watkins & Doncaster, London, vi+914 pp.
 Miller, J. S. (1991) - Cladistics and classification of the Notodontidae (Lepidoptera, Noctuoidea) based on larval and adult morphology. Bulletin of the American Museum of Natural History 204:1-230.
 
 Mitchell, A., Cho, S., Regier, J.C., Mitter, C., Poole, R.W. & Matthews, M. (1997) - Phylogenetic utility of elongation factor-1 alpha in Noctuoidea (Insecta: Lepidoptera): the limits of synonymous substitution. Molecular Biology and Evolution, 14, 381–390 - Abstract
 Mitchell, A., Mitter, C. & Regier, J.C. (2000) - More taxa or more characters revisited: combining data from nuclear protein-encoding genes for phylogenetic analyses of Noctuoidea (Insecta: Lepidoptera). Systematic Biology, 49, 202–224 - Testo integrale
 Mitchell, A., Mitter, C. & Regier, J.C. (2006) - Systematics and evolution of the cutworm moths (Lepidoptera: Noctuidae): evidence from two protein-coding nuclear genes. Systematic Entomology, 31, 21–46. Testo integrale
 Mitter, C. & Silverfine, E. (1988) - On the systematic position of Catocala Schrank (Lepidoptera, Noctuidae). Systematic Entomology, 13, 67–84 - Abstract
 Moore (1878) - Descriptions of Lepidopterous Insects collected the late Dr. F. Stoliczka during the Indian-Government Mission to Yarkund in 1873. Ann. Mag. nat. Hist. 1 (3): 227-237 
 Moore (1879) - Description of new Genera and Species of Asiatic Lepidoptera Heterocera. Proceedings of the general meetings for scientific business of the Zoological Society of London 1879: 387-417, pl. 32-34 
 
 
 Neumoegen & Dyar (1893) - Notes on Lithosiidae and Arctiidae, with descriptions of new varietes. - I Entomological news, and proceedings of the Entomological Section of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 4 (6): 213-216 
 
 Nye, I.W.B. (1975) - The Generic Names of Moths of the World, Vol. 1: Noctuoidea (Part): Noctuidae, Agaristidae, and Nolidae. British Museum (Natural History), London.
 Packard (1864) - Synopsis of the Bombycidae of the United States. (1 & 2). Proc. ent. Soc. Philad. 3: 97-130, 331-396 
 Pavesi, F., de Vos, R. & Zilli, A. (2010) - Revision of the genus Ommatophora Guenée, 1852, with description of four new species (Lepidoptera: Noctuidae). Quadrifina, 9, 483–510.
 Peña, C., Wahlberg, N., Weingartner, E., Kodandaramaiah, U., Nylin, S., Freitas, A.V.L. & Brower, A.V.Z. (2006) - Higher level phylogeny of Satyrinae butterflies (Lepidoptera: Nymphalidae) based on DNA sequence data. Molecular Phylogenetics and Evolution, 40, 29–49 - Abstract
 Poey (1832) - Centurie de Lépidoptères de l'ile de Cuba contenat la description et les figures coloriées de cent espèces de papillons nouveaux ou peu connus, réprésentés d'après nature, souvent avec la chenille, la chrysalide, et plusieurs détails microscopiques: (1-54), pl. (1-20) 
 
 Poole, R.W. (1989) - Noctuidae, 3 volumes. Lepidopterorum Catalogus (New Series). Fascicle 118. i–xii, 1–1314. E.J. Brill/Flora and Fauna Publications, New York, New York.
 
 Püngeler (1901) - Neue Macrolepidopteren aus Centralasien. Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris 14 (1): 171-191, pl. 1-3 
 Randolf, S. & Lödl, M. (2001) - Zur äusseren morphologie der Tympanalregion bei ausgewählten unterfamilien der Noctuidae (Lepidoptera). Quadrifina, 4, 131–291.
 Regier, J.C., Mitter, C., Peigler, R.S. & Friedlander, T.P. (2002) - Monophyly, composition, and relationships within Saturniinae Lepidoptera: Saturniidae): evidence from two nuclear genes. Insect Systematics and Evolution, 33, 9–21 - Abstract
 
 Regier, J.C., Grant, M.C., Mitter, C., Cook, C.P., Peigler, R.S. & Rougerie, R. (2008b) - Phylogenetic relationships of wild silkmoths (Lepidoptera: Saturniidae) inferred from four protein-coding nuclear genes. Systematic Entomology, 33, 219–228 - Testo integrale
 Regier, J.C., Zwick, A., Cummings, M.P., Kawahara, A.Y., Cho, S., Weller, S., Roe, A., Baixeras, J., Brown, J.W., Parr, C., Davis, D.R., Epstein, M., Hallwachs, W., Hausmann, A., Janzen, D.H., Kitching, I.J., Solis, M.A., Yen, S.-H., Bazinet, A.L. & Mitter, C. (2009) - Toward reconstructing the evolution of advanced moths and butterflies (Lepidoptera: Ditrysia): an initial molecular study. BMC Evolutionary Biology, 9 (1), 280-300. doi: 10.1186/1471-2148-9-280 - Testo integrale
 Richards, A.G. ([1933] 1932) - Comparative skeletal morphology of the noctuid tympanum. Entomologica Americana, 13, 1–43.
 Robinson, G.S., Ackery, P.R., Kitching, I.J., Beccaloni, G.W. & Hernández, L.M. (2001) - Hostplants of the Moth and Butterfly Caterpillars of the Oriental Region. Natural History Museum in Association with Southdene Sdn Bhd.
 Rothschild (1910) - Descriptions of new species of Arctianae in the Tring Museum. Novitates Zoologicae 17 (2): 172-188 
 Schrank (1802) - Fauna Boica. Durchgedachte Geschichte der in Baiern einheimischen und zahmen Thiere. 2 (2): ? pp.
 
 Seitz (1910) - Die Gross-Schmetterlinge des Palaearktischen Faunengebietes. Die Palaearktischen Spinner & Schwärmer Gross-Schmett. Erde 2: pl. 1-56 
 Seppänen, E. J. (1970) - Suomen suurperhostoukkien ravintokasvit, Animalia Fennica 14 
 Sheljuzhko (1935) - Einige neue und wenig bekante Lepidopteren aus dem Westlichen Tian-Schan. Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft 25: 27-38, pl. 3
 Speidel, W. & Naumann, C.M. (1995) - Phylogenetic aspects in the higher classification of the subfamily Catocalinae (Lepidoptera, Noctuidae). Beiträge zur Entomologie, 45, 109–118.
 Speidel, W. & Naumann, C.M. (2005) - A survey of family-group names in noctuoid moths (Insecta: Lepidoptera). Systematics and Biodiversity, 2, 191–221 - Abstract
 Speidel, W., Fanger, H. & Naumann, C.M. (1996) - The phylogeny of the Noctuidae (Lepidoptera). Systematic Entomology, 21, 219–251 - Abstract
 Speidel, W., Fanger, H. & Naumann, C.M. (1997) - On the systematic position of Cocytia Boisduval, 1828 (Lepidoptera: Noctuidae). Deutsche Entomologische Zeitschrift, 44, 27–31 - Abstract
 Spuler (1906) - XXIII. Fam. Arctiidae. Schmett. Eur. 2: 128-152 
 Stamatakis, A., Hoover, P. & Rougemont, J. (2008) - A rapid bootstrap algorithm for the RAxML web servers. Systematic Biology, 57, 758–771 - Testo integrale
 Staudinger (1879) - Lepidopteren-Fauna Kleinasiens. Horae. Soc. Ent. Ross. 14: 176-482 
 Staudinger (1886) - Description of a new Bombyx allied to Arctia caja. Ent. mon. Mag. 22: 258-259
 
 Stshetkin (1982) - Novyi podvid - Arctia caja pamiroalaica Stshetkin, subspec. nov. - iz Srednei Asii (Lepidoptera: Arctiidae). Izvestiya Akad. Nauk Tadzh. SSR. Otd. biol. nauk 1: 39-43 
 
 Vincent B., Laguerre M. (2013) - Four new Neotropical Lophocampa species with a redescription of Lophocampa atriceps (Hampson) (Lepidoptera, Erebidae, Arctiinae). In: Schmidt BC, Lafontaine JD (Eds) Contributions to the systematics of New World macro-moths IV. ZooKeys 264: 47–69. .
 Wahlberg, N. & Wheat, C.W. (2008) - Genomic outposts serve the phylogenomic pioneers: designing novel nuclear markers for genomic DNA extractions of Lepidoptera. Systematic Biology, 57, 231–242 - Testo integrale
 Wahlberg, N., Leneveu, J., Kodandaramaiah, U., Peña, C., Nylin, S., Freitas, A.V.L. & Brower, A.V.Z. (2009) - Nymphalid butterflies diversify following near demise at the Cretaceous/Tertiary boundary. Proceedings of the Royal Society Biological Sciences, 276, 4295–4302 - Testo integrale
 Wahlberg, N., Snäll, N., Viidalepp, J., Ruohomäki, K. & Tammaru, T. (2010) - The evolution of female flightlessness among Ennominae of the Holarctic forest zone (Lepidoptera, Geometridae). Molecular Phylogenetics and Evolution, 55, 929–938 - Abstract
 Walker (1858) - List of the Specimens of Lepidopterous Insects in the Collection of the British Museum 9: 1-252 (1856), 10: 253-492 ([1857]), 11: 493-764 (1857), 12: 765-982 ([1858]), 13: 983-1236 ([1858]), 14: 1237-1520 (1858), 15: 1521-1888 (1858) 
 Weller, S.J., Pashley, D.P., Martin, J.A. & Constable, J.L. (1994) - Phylogeny of noctuoid moths and the utility of combining independent nuclear and mitochondrial genes. Systematic Biology, 43, 194–211.
 
 Wiltshire (1961) - Ergebnisse der Deutschen Afghanistanexpedition 1956 der Landessammlungen fur Naturkunde Karlsruhe. Beitr. naturk. Forsch. SW-Deutschl. 19 (3): 337-371 
 Wnukowsky (1929) - Einige Nomeklatur-Notizen über die paläarktischen Lepidopteren. Zool. Anz.'' 83''' (9/10): 221-224

Voci correlate 
 Erebidae endemiche dell'Italia
 Noctuidae
 Notodontidae
 Tassonomia dei Lepidoptera

Altri progetti

Collegamenti esterni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taxa classificati da William Elford Leach
Fauna africana
Fauna asiatica
Fauna centroamericana
Fauna europea
Fauna nordamericana
Fauna oceaniana
Fauna sudamericana